Osoby o tym nazwisku:
 Chwitsa Polichronidis – grecki zapaśnik, olimpijczyk 
 Grigorios Polichronidis – grecki zawodnik boccia, paraolimpijczyk
 Nikos Polichronidis – grecki skoczek narciarski